Dorfkirche Steinkirchen steht für:
 St. Anna (Steinkirchen) im Ortsteil Steinkirchen von Reichertshausen in Oberbayern, siehe Liste der Baudenkmäler in Reichertshausen#Weitere Ortsteile
 St. Pankratius (Steinkirchen) im Ortsteil Steinkirchen von Lübben in Brandenburg
 St. Martin und Nikolaus (Steinkirchen) im Alten Land in Niedersachsen
 St. Martinus (Steinkirchen) im Ortsteil Steinkirchen von Wassenberg in Nordrhein-Westfalen
 St. Martin (Steinkirchen) im Ortsteil Steinkirchen von Aßling in Oberbayern, siehe Liste der Baudenkmäler in Aßling#Steinkirchen
 St. Stefan (Steinkirchen) im Ortsteil Steinkirchen von Dachau in Oberbayern, siehe Liste der Baudenkmäler in Dachau#Steinkirchen
 St. Georg (Steinkirchen) im Ortsteil Steinkirchen von Planegg in Oberbayern
 Kirche Steinkirchen (Samerberg) im Ortsteil Steinkirchen von Samerberg in Oberbayern, siehe Liste der Baudenkmäler in Samerberg#Steinkirchen
 Kirche Steinkirchen (Stephansposching) im Ortsteil Steinkirchen von Stephansposching in Niederbayern, siehe Liste der Baudenkmäler in Stephansposching#Steinkirchen
Siehe auch:
 St. Johannes Baptist und Johannes Evangelist (Steinkirchen) in Steinkirchen (Oberbayern)
 St. Laurentius (Ortenburg) im Ortsteil Steinkirchen von Ortenburg in Niederbayern